Барденштейн — еврейская фамилия.

 Бардин, Гарри Яковлевич (настоящая фамилия Барденштейн, род. 1941) — российский художник-мультипликатор, сценарист и актёр.